Овчаре́нко — украинская фамилия. Дословное значение — сын пастуха (овчаря).

Известные носители

А 
 Овчаренко, Александр Иванович (1922—1988) — советский литературовед и литературный критик.
 Овчаренко, Артём Вячеславович (род. 1986) — российский артист балета, премьер Большого театра.

В 
 
 Овчаренко, Виталий Николаевич (род. 1995) — футболист ФК «Шахтёр».
 Овчаренко, Владимир Петрович (род. 1963) — российский финансист, предприниматель, галерист.
 Овчаренко, Владислава (род. 1986) — таджикская легкоатлетка, спринтер.

Г 
 Овчаренко, Геннадий Геннадьевич (род. 1964) — российский художник и архитектор, профессор, автор книг и каталогов.
 Овчаренко, Георгий Михайлович (род. 1931) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, директор фильмов.

Д

Е 
 Овчаренко, Екатерина Васильевна (род. 1931) — Герой Социалистического Труда.
 Овчаренко, Елена Александровна (род. 1959) — российский журналист, дочь Александра Ивановича Овчаренко.

И 
 
 Овчаренко, Илья Пантелеевич (1926—1978) — советский скульптор, лауреат Государственной Премии УССР имени Тараса Шевченко (1973 год).

К-Я 
 Овчаренко, Кузьма Иванович (1901—1943) — Герой Советского Союза.

 Овчаренко, Маргарита (Марго) Андреевна (род. 1989) — российский художник и фотограф.

 Овчаренко, Ольга Михайловна (род. 1979) — российская баскетболистка.

 Овчаренко, Юрий Николаевич (род. 1968) — советский и украинский футболист.
 Овчаренко, Феликс Евгеньевич (1932—1971) — советский журналист и литературный критик.

 Овчаренко, Фёдор Данилович (1913—1996) — учёный в области коллоидной химии, академик.

 Овчаренко, Яков Петрович (Иван Приблудный; 1905—1937) — русский советский поэт.

См. также 
 
 Галерея Ovcharenko
 Овчаров
 Овчар

Примечания